Plaats in Indonesië
 Geneng (Bulukerto), een plaats in het regentschap Wonogiri van de provincie Midden-Java
 Geneng (Gatak), een plaats in het regentschap Sukoharjo van de provincie Midden-Java
 Geneng (Geneng), een plaats in het regentschap Ngawi van de provincie Oost-Java
 Geneng (Jepon), een plaats in het regentschap Blora van de provincie Midden-Java
 Geneng (Margomulyo), een plaats in het regentschap Bojonegoro van de provincie Oost-Java
 Geneng (Mijen), een plaats in het regentschap Demak van de provincie Midden-Java
 Geneng (Miri), een plaats en bestuurslaag in het regentschap Sragen van de provincie Midden-Java
 Geneng (Batealit), een plaats in het regentschap Jepara van de provincie Midden-Java
 Geneng (Prambanan), een plaats in het regentschap Klaten van de provincie Midden-Java